La denominació Legió IV (legio IV) es donà, durant la República i l'Imperi, a les següents legions romanes:

 Legió IV Macedonica: del 48 aC al 70; creada per Juli Cèsar.
 reconstituïda per Vespasià sota el nom de Legió IV Flavia Felix: del 70 fins al 400 (aprox).
 Legió IV Scythica: del 42 aC fins a inicis del ; creada per Marc Antoni.